Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1956 () проводился в городе Монктон (провинция Нью-Брансуик) c 5 по 9 марта 1956 года. Турнир проводился в 27-й раз. В провинции Нью-Брансуик чемпионат проводился во 2-й раз, в городе Монктон — впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (впервые в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Манитоба (для команды, которую возглавлял скип Billy Walsh, это была 2-я победа, предыдущая была в ). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Онтарио (скип Alf Phillips Sr.), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип James Hill).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в тай-брейк за 1-е место

Тай-брейк 
9 марта

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1956
Спортивные соревнования в Монктоне
Спорт в Канаде в 1956 году
Март 1956 года